Porcellino – piccolo maiale
Porcellino (o propipetta, o palla di Peleo) – strumento da laboratorio chimico
Porcellino d'India (o Cavia domestiva, Cavia porcellus) – roditore originario dell'America del Sud
Porcellino di terra (o onisco, Armadillidium vulgare) – crostaceo dell'ordine degli Isopoda
Il Porcellino – celebre fontana di Firenze